Die 10. Fußball-Asienmeisterschaft fand in der Zeit vom 29. Oktober bis zum 8. November 1992 in der japanischen Präfektur Hiroshima statt. Das größte asiatische Fußball-Turnier wird seit 1956 vom Asiatischen Fußballverband (AFC) durchführt.

Gastgeber Japan siegte im Finale gegen Titelverteidiger Saudi-Arabien. Bester Torschütze des Turniers war Fahd al-Harifi al-Bischi (Saudi-Arabien) mit 3 Toren.

Austragungsorte waren das Big Arch Stadium im Stadtteil Ōzuka-Nishi im Bezirk Asaminami der Stadt Hiroshima, das Bingo Athletic Stadium in der Stadt Onomichi und das Hiroshima Stadium im Stadtteil Kan’on im Nishi-ku der Stadt Hiroshima.

Qualifikation 

Automatisch qualifiziert waren:

  als Gastgeber
  als Titelverteidiger

Folgende sechs Mannschaften konnten sich außerdem noch qualifizieren:

Vorrunde 
Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Finalrunde 
Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Details (engl.)

1992
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1992
Sportveranstaltung in der Präfektur Hiroshima